FBT steht für:
 Familienbasierte Therapie zur Behandlung von Anorexia nervosa; siehe Maudsley-Familientherapie
 Flughafen Berlin-Tegel, einen früheren Flughafen in Berlin
 Fly back Transformer, ein Bestandteil eines Fernsehers/Monitors mit Bildröhre; siehe Zeilentransformator
 Football Thai Factory Sporting Goods, ein thailändischer Sportausrüster; siehe FBT (Sportausrüstung)
 Bass Brothers, ein US-amerikanisches Musikproduzenten-Duo
 Full Blown Tilt, Spitzname von Greg Müller (* 1971), kanadisch-deutscher Eishockey- und Pokerspieler
 Furka-Basistunnel, Schweizer Eisenbahntunnel

Abkürzung